Aceasta este o listă de publicații din județul Caraș-Severin:

 Stirile Banatului
 Știrile județului Caraș-Severin Stirile CS,
Herculane Info, http://herculane.info.ro/ 

https://www.stirilecs.ro/

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Caraș-Severin
Publicații